La locuzione crisi energetica si riferisce a due diversi avvenimenti accaduti nella seconda metà del XX secolo, dovuti soprattutto a crisi collegate all'approvvigionamento di petrolio. Esse sono:

Crisi energetica (1973)
Crisi energetica (1979)